Terrence M. "Terry" Pegula, född 27 mars 1951, är en amerikansk företagsledare som var grundare, president och vd för den amerikanska naturgasbolaget Eastern Resources, Inc. mellan 1983 och 2010, när den brittisk-nederländska petroleumbolaget Royal Dutch Shell, plc förvärvade bolaget för $4,7 miljarder.

Han är också ägare och styrelseordförande för Pegula Sports and Entertainment, LLC, som agerar ägarbolag till Buffalo Bills i National Football League (NFL) och Buffalo Sabres i National Hockey League (NHL).

Den amerikanska ekonomiskriften Forbes rankar Pegula till den 159:e rikaste amerikanen och världens 499:e rikaste med en förmögenhet på $4,3 miljarder för den 27 mars 2018.

Referenser

Befattningshavare i Buffalo Sabres
Personer inom USA:s näringsliv
Personer i USA under 2000-talet
Alumner från Pennsylvania State University
Personer från Carbondale, Pennsylvania
Födda 1951
Levande personer
Män